Jakob Sprenger kan syfta på bland andra:

* Jakob Sprenger (1435–1495), tysk teolog och inkvisitor
 Jakob Sprenger (1884–1945), tysk politiker (NSDAP)